Ez az oldal a magyar jégkorongbajnokság harmadosztályának 2015–2016-os szezonjáról szól. Az OB 3-ban csak amatőr csapatok vesznek részt. Résztvevők:
 KMH
 Hargitai Farkasok
 Kaposvári HC SE
 Viadukt SE
 Szabolcsi JE
 MAC Budapest
 Hevület SE
 Rozmár SE
 ESMTK-Druck-Ker
 TSE Gerillák
 Szigeti Bikák

A Bajnokság 
A bajnokságban minden csapat egyszer találkozik a másikkal, így összesen 10 meccset játszik. Ebből ötöt otthon és ötöt idegenben. A bajnokság végeredménye:
 KMH
 Hargitai Farkasok
 Kaposvári HC SE
 Viadukt SE
 Szabolcsi JE
 MAC Budapest
 Hevület SE
 Rozmár SE
 ESMTK-Druck-Ker
 TSE Gerillák
 Szigeti Bikák

Magyar jégkorongbajnokság